Augustine Mulenga – calciatore zambiano
 Clifford Mulenga – calciatore zambiano
 Eston Mulenga – calciatore zambiano
 Jacob Mulenga – calciatore zambiano
 Mukuka Mulenga – calciatore zambiano
 Nyambe Mulenga – calciatore zambiano